Мухсин ( - «Благодетель») — арабское имя, происходит от глагола «хсн» — «быть хорошим». Второй вариант огласовки имени — Мухассин («улучшающий»). Имя является однокоренным с именами Хасан, Хусейн, Тахсин, а также со словами ихсан и истихсан.

 Мухсин Кадивар — иранский философ, университетский лектор, учёный и общественный деятель.
 Мухсин Мусабах — футбольный вратарь из ОАЭ, выступал за сборную и клуб «Аль-Шарджа».
 Мухсин аль-Барази — премьер-министр Сирии с 27 июня по 13 августа 1949 года.
 Мухсин Мухамадиев — советский, таджикский и российский футболист.
 Махмальбаф, Мохсен
 Айни, Мохсен
 Чавоши, Мохсен
 Резайи, Мохсен

Фамилия 
 Мухсин, Амар (род. 1997) — шведский футболист, нападающий.

Арабские имена